L'edizione 1954 della Klass A fu la 17ª del massimo campionato sovietico di calcio, il primo in cui la Federazione sovietica passò sotto l'egida dell'UEFA; fu vinto dalla Dinamo Mosca, giunto al suo sesto titolo.

Formula
I club partecipanti furono portati a 13, con il ripescaggio della Dinamo Leningrado, il cui titolo passò al Trudovyye Rezervy Leningrado, e l'arrivo delle neo promosse Spartak Minsk e CDSA Mosca; le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno per un totale di 26 turni e 24 partite per squadra: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Erano previste due retrocessioni in Klass B al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Kubok SSSR 1954
Klass B 1954

Collegamenti esterni
  Campionato sovietico 1954 su RSSSF.com

Calcio nel 1954
1954